

Денмарк — місто, штат Мен
 Денмарк — місто, штат Нью-Йорк
 Денмарк — місто, штат Південна Кароліна
 Денмарк — селище, штат Вісконсин
 Денмарк — переписна місцевість, штат Айова